Heinzerling ist der Familienname folgender Personen:

 August Heinzerling (1899–1989), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Friedrich Heinzerling (1824–1906), deutscher Brückenbaumeister, Professor für Bauwissenschaften und Rektor der RWTH Aachen
 Jacob Heinzerling (1846–1941), deutscher Heimat- und Mundartforscher
 Justus Tobias Heinzerling, Biedenkopfer Buchdrucker und Begründer des „Hinterländer Anzeigers“
 Maren Heinzerling (1938–2021), deutsche Ingenieurin
 Wilhelm Heinzerling (1828–1896), deutscher Richter, Hochschullehrer, Parlamentarier und Kirchenpolitiker
 Zachary Heinzerling (* 1984), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Kameramann